Kompletní seznam extraligových zápasů HC Kometa Brno s Třincem v České hokejové extralize. Týmy se v každé sezóně utkávají 4×.

Celková bilance 
Stav po play off 2018/2019

Externí odkazy 
 web HC Kometa Brno

HC Oceláři Třinec
HC Kometa Brno
Hokejové seznamy